Эндрю Торгашев (; род. 29 мая 2001, Корал-Спрингс, США) — американский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата США (2023), победитель юниорского чемпионата США (2015).

Биография 
Эндрю родился 29 мая 2001 года в Корал Спрингс, штат Флорида. Он сын Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева, русских фигуристов, которые соревновались за Советский Союз в танцах на льду и парном катании соответственно.

Торгашев встал на коньки в 2006 году. Его первым тренером был отец, а хореографом мама. Первый значительный успех пришёл к нему в декабре 2010-го, когда Торгашев стал третьим в своей возрастной категории на чемпионате США. В настоящее время сотрудничает с Кристи Кролл, Эриком Шульцем и Джошуа Фаррисом.

Целый сезон ему пришлось пропустить из-за серьёзной травмы лодыжки.

На чемпионате США 2020 года шёл третьим после короткой программы, но в итоге занял пятое место, уступив Томоки Хиваташи чуть менее двадцати баллов.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы США